Eupronoe är ett släkte av kräftdjur. Eupronoe ingår i familjen Pronoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eupronoe